Il doppio  dello  San Marino CEPU Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Lucas Arnold Ker e Sebastián Prieto erano i detentori del titolo, ma solo Prieto ha partecipato quest'anno.

Prieto ha fatto coppia con Máximo González, ma è stato nel 1º turno contro Flavio Cipolla e Stefano Galvani.

Daniele Bracciali e Lovro Zovko hanno battuto in finale Yves Allegro e James Cerretani 3–6, 6–2, [10–5].

Teste di serie

 Daniele Bracciali /  Lovro Zovko (campioni)
 Yves Allegro /  James Cerretani (finali)

 Carlos Berlocq /  Frederico Gil (semifinali) 
 Máximo González /  Sebastián Prieto (primo turno)

Tabellone

Note 
 

San Marino CEPU Open 2010